Das Wort Alara bezeichnet:
 einen Herrscher in Nubien, siehe Alara (Nubien)
 einen Fluss im Westen der Türkei, siehe Alara (Fluss)
 eine Burganlage an diesem Fluss, siehe Alara Kalesi
 eine Karawanserei an diesem Fluss, siehe Alara Han
 einen weiblichen Vornamen

ALARA bezeichnet:
 „As Low As Reasonably Achievable“, ein Grundprinzip des Strahlenschutzes; siehe ALARA